Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Ivan Dodig e Rajeev Ram hanno battuto in finale Nikola Mektić e Alexander Peya con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (campione)

 Nikola Mektić /  Alexander Peya (finale)
 Maks Mirny /  Philipp Oswald (quarti di finale)

Wildcard 

  Matthias Bachinger /  Yannick Hanfmann (primo turno)

 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2018